

Прізвище

 Флойд Гіллмен (англ. Floyd Hillman, нар. 19 листопада 1933, Kingsville, Ontario) — канадський хокеїст.
 Вейн Гіллмен (англ. Wayne Hillman, нар. 13 листопада 1938, Kirkland Lake — пом. 24 листопада 1990) — канадський хокеїст.
 Ларрі Гіллмен (англ. Larry Hillman, нар. 5 лютого 1937, Kirkland Lake) — канадський хокеїст.

Топонім

Гіллмен — місто, штат Міннесота
 Гіллмен — селище, штат Мічиган

Англійські прізвища‎